Никита Александрович Яровой (1995—2016) — лейтенант ВСУ, участник вооружённого конфликта на востоке Украины. Герой Украины (посмертно).

Биография 

Родился в семье украинца и кореянки. Мать — хореограф. Никита также имел творческие таланты — пел, играл на гитаре. Окончил Новомосковский коллегиум № 11. Когда учился в 9 классе, решил стать военным, поэтому после 9 класса поступил в Запорожский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Защитник», а после поступил в Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове, которую окончил по ускоренному курсу в феврале 2016 года.

В апреле 2016-го отправился на фронт, где был назначен командиром 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Был самым молодым командиром роты 54 отдельной механизированной бригады Никита Яровой нёс службу на одном из самых опасных участков фронта, «Светлодарской дуге», в районе между посёлком городского типа Луганское и городом Дебальцево. Командовал взводный-опорным пунктом на передовой линии обороны.

Гибель

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (30 декабря 2016; посмертно)  — за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Примечания

Ссылки 
 Президент присвоїв звання Герой України Микиті Яровому посмертно  // Офіційне інтернет-представництво Президента України, 31 грудня 2016.
 У загиблого на Світлодарській дузі Микити Ярового залишилася вагітна дружина  // «Цензор.НЕТ», 26 грудня 2016.
 Вічна пам'ять українському Герою лейтенанту Микиті Яровому  // Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, офіційний сайт, 26 грудня 2016.
 Світлодарська дуга: у 21-річного Микити Ярового з Дніпропетровщини залишилася вагітна дружина  // Автор тексту Ян Осока, «Україна молода», 26 грудня 2016.
 "Он собирался обвенчаться" - собратья вспомнили о погибшем бойце на Светлодарской дуге  // «Газета по-українськи», 27 декабря 2016.
 На Дніпропетровщині прощались з командиром роти, загиблим на Світлодарській дузі  // «5 канал», 27 грудня 2016.

Выпускники Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного